Osoby o nazwisku Hopes:
 James Hopes – australijski krykiecista
 Alan Hopes – biskup angielski
Płyty
 Hopes and Fears